Cylionus är ett släkte av mångfotingar. Cylionus ingår i familjen Sphaeriodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Cylionus